Port lotniczy Bur (ICAO: HSBR) – port lotniczy położony w Bur, w Sudanie Południowym, stan Jonglei.

Bibliografia 
 Informacje na stronie Great Circle Mapper

Bur